El término ligadura, palabra proveniente del Latín ligare (unir), hace referencia a:
 
 Ligadura de prolongación como signo de la escritura musical que sirve para unir duraciones de notas;
 Ligadura de expresión, signo de la escritura musical para indicar el legato y el fraseo;
 Ligadura, en escritura, unión de dos letras mediante un trazo que se origina al no levantar el instrumento de escritura del soporte.
 Ligadura como carácter tipográfico formado por la asociación de dos o más grafemas;
 Ligadura, pedazos de cinta o hilo usados como vendajes
 Ligadura de trompas, en medicina;
 Ligadura (física) en mecánica clásica es cualquier tipo de limitación a la libertad de coordenadas;
 Ligadura de runas en historia del arte y el grabado;
 Ligadura de Isaac en la tradición judeocristiana;
 Energía de ligadura en física nuclear;
 Ligadura, elemento arquitectónico.

Referencias

Enlaces externos